342 км, 342-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 342 км, ОП Ост. пункт 342 км — станция, остановочный пункт, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683920.

 342 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 049623.
 342 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584024.
 342 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810052.
 342 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844330.
 342 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 051498.

 342 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 743638.